

Prénom

Personnage de fiction 
Alastair peut désigner :
 Alastair, personnage de fiction de la série télévisée Supernatural.